Pan American kan syfta på:

 Pan American World Airways – ett amerikanskt flygbolag 1927-1991 och 1996–2004
 Pan-American Highway – ett vägnät genom Amerika
 Pan-American Team Handball Federation –en handbollsorganisation
 Pan American Games – engelska namnet fpå ett sportevenemang öppet för hela Amerika, se Panamerikanska spelen